Ezerman ist der Name von

 Dirk Gerard Ezerman (1848–1913), niederländischer Landschaftsmaler.
 Willem Ezerman (1849–1925), niederländischer Organist
 Dirk Hendrik Ezerman (1840–1894), niederländischer Organist
 Martianus Frederic Ezerman